Joseph Thomson kan syfta på:

J.J. Thomson, engelsk fysiker
Joseph Thomson, skotsk upptäcktsresande

Se även 

 Joseph Thompson